O Campeonato Mineiro de Rugby de 2014 foi a quinta edição da competição estadual de rugby do estado de Minas Gerais, promovida pela Federação Mineira de Rugby.
A equipe vencedora foi o BH Rugby, que sagrou-se pentacampeão sobre o Varginha Rugby Clube, repetindo as finais dos anos anteriores.

Equipes participantes

Campeão

Ver também 
 Federação Mineira de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby Segunda Divisão 2014

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2014
Rugby de 2014 no Brasil
2014 em Minas Gerais